Руйи́-Сен-Лу () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Люзиньи-сюр-Барс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10329.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 7 км к юго-востоку от Труа. Стоит на реке Барс.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 535 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 372 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 282 были экономически активными, 90 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 282 активных работали 266 человек (144 мужчины и 122 женщины), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 90 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об